Wonocolo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Wonocolo, distrikt, Jawa Timur, 
 Kelurahan Wonocolo, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar